Мі́тчелл, Мі́тчел або скорочена форма Мітч () — англомовне чоловіче особове ім'я, варіант імені Майкл ().

 Мітчелл Вотт (; 1988) — австралійський легкоатлет, олімпійський медаліст (2012).
 Мітч Деніелс (; 1949) — американський політик-республіканець.
 Мітчелл Дійкс (; 1993) — нідерландський футболіст, фланговий захисник.
 Мітч Істер (; 1954) — композитор, музикант і продюсер.
 Мітч Лакер (; 1984—2012) — американський музикант, вокаліст гурту Suicide Silence у 2002—2012 роках.
 Мітчелл Лангерак (; 1988) — австралійський футболіст, воротар збірної Австралії.
 Мітч Ларкін (; 1993) — австралійський плавець, олімпійський медаліст (2016).
 Мітчелл Лейзен (; 1898—1972) — американський режисер, художник-постановник і художник по костюмах.
 Мітч Макконнелл (; 1942) — американський політик-республіканець.
 Мітчелл Марнер (; 1997) — канадський хокеїст, центральний нападник.
 Мітч Мітчелл (; 1947—2008) — англійський музикант (ударник), продюсер.
 Мітчел Муссо (; 1991) — американський актор і співак.
 Мітч Ніколс (; 1989) — австралійський професійний футболіст, півзахисник.
 Мітчелл Стефенс (; 1997) — канадський хокеїст, центральний нападник.
 Мітчелл те Вреде (; 1991) — нідерландський футболіст, нападник.
 Мітчелл Шауер (; 1955) — американський професіонал в галузі анімації.

Інше 
 Ураган Мітч () — найсильніший тропічний циклон сезону 1998 року на Атлантичному океані.

Див. також 
 Мітчелл (прізвище)

Примітки 

Англійські імена